Moritten ist der Name ostpreußischer Dörfer, die heute im Gebiet der russischen Oblast Kaliningrad liegen:
 Moritten, Kreis Labiau, seit 1946: Sibirskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Polessk
 Moritten, Kreis Preußisch Eylau, ab 1946: Oktjabrskoje, untergegangener Ort im Rajon Bagrationowsk, alle Häuser wurden abgetragen.